Dit is een lijst van planetoïden 26601-26700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26601) - || 2000 FD1 || 26 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26602) - || 2000 FQ11|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26603) - || 2000 FT17|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26604) - || 2000 FO25|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (26605) - || 2000 FS26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (26606) - || 2000 FH31|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26607) - || 2000 FA33|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26608) - || 2000 FZ33|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26609) - || 2000 FQ34|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26610) - || 2000 FK39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26611) - || 2000 FT41|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26612) - || 2000 FL55|| 30 maart 2000 || CSS
|-
| (26613) - || 2000 GL2 || 3 april 2000 || J. Broughton
|-
| (26614) - || 2000 GD4 || 5 april 2000 || C. W. Juels
|-
| (26615) - || 2000 GV5 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (26616) - || 2000 GG6 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (26617) - || 2000 GV9 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (26618) - || 2000 GX24|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (26619) - || 2000 GP44|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (26620) - || 2000 GQ45|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (26621) - || 2000 GY57|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (26622) - || 2000 GH75|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (26623) - || 2000 GK82|| 8 april 2000 || Farpoint
|-
| (26624) - || 2000 GX88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (26625) - || 2000 GY92|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (26626) - || 2000 GZ96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (26627) - || 2000 GC99|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (26628) - || 2000 GX114|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (26629) Zahller || 2000 GZ2|| 12 april 2000 || C. B. Luginbuhl
|-
| (26630) - || 2000 GH133|| 12 april 2000 || NEAT
|-
| (26631) - || 2000 GE136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (26632) - || 2000 HS30|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (26633) - || 2000 HS47|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (26634) - || 2000 HX51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (26635) - || 2000 HC53|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (26636) - || 2000 HX57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (26637) - || 2000 HE82|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (26638) - || 2000 HO88|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (26639) Murgaš || 2000 JB7|| 5 mei 2000 || P. Kušnirák
|-
| (26640) Bahýľ || 2000 JV0|| 9 mei 2000 || P. Kušnirák
|-
| (26641) - || 2000 JT30|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (26642) - || 2000 JJ55|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (26643) - || 2000 JT59|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (26644) - || 2000 JJ61|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (26645) - || 2000 JJ66|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (26646) - || 2000 KG67|| 31 mei 2000 || LINEAR
|-
| (26647) - || 2000 LT || 2 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (26648) - || 2000 LY7 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (26649) - || 2000 ML6 || 30 juni 2000 || NEAT
|-
| (26650) - || 2000 OY20|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (26651) - || 2000 OB45|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (26652) - || 2000 QH219|| 20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (26653) - || 2000 RY52|| 4 september 2000 || LINEAR
|-
| (26654) - || 2000 RH103|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (26655) - || 2000 SV87|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (26656) - || 2000 SN160|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (26657) - || 2000 SX293|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (26658) - || 2000 UN90|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (26659) - || 2000 VY29|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (26660) - || 2000 VG33|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (26661) Kempelen || 2000 WY7|| 27 november 2000 || P. Kušnirák
|-
| (26662) - || 2000 WB181|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (26663) - || 2000 XK47|| 15 december 2000 || LINEAR
|-
| (26664) - || 2000 YB7 || 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (26665) - || 2000 YF60|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (26666) - || 2000 YN97|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (26667) - || 2001 AS41|| 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (26668) - || 2001 BV7 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (26669) - || 2001 BW44|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (26670) - || 2001 BC74|| 30 januari 2001 || LINEAR
|-
| (26671) - || 2001 DQ73|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (26672) - || 2001 DR74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (26673) - || 2001 DJ92|| 20 februari 2001 || NEAT
|-
| (26674) - || 2001 DB99|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (26675) - || 2001 EZ || 1 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26676) - || 2001 EZ10|| 2 maart 2001 || NEAT
|-
| (26677) - || 2001 EJ18|| 15 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26678) - || 2001 EN19|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26679) - || 2001 FX5 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26680) - || 2001 FL8 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26681) - || 2001 FQ8 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26682) - || 2001 FV8 || 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26683) - || 2001 FM22|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26684) - || 2001 FZ35|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26685) - || 2001 FK44|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26686) - || 2001 FT45|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26687) - || 2001 FH54|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26688) - || 2001 FZ54|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26689) - || 2001 FD56|| 23 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26690) - || 2001 FS57|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26691) - || 2001 FZ76|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26692) - || 2001 FM80|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26693) - || 2001 FP87|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26694) - || 2001 FR98|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26695) - || 2001 FC111|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26696) - || 2001 FE112|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26697) - || 2001 FJ127|| 29 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26698) - || 2001 FN128|| 31 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26699) - || 2001 FZ128|| 30 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26700) - || 2001 FD134|| 20 maart 2001 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten